Octave steht für:

 GNU Octave, Software zur numerischen Lösung mathematischer Probleme
 Octave, Musikalbum der Band The Moody Blues (1978)

Siehe auch:
 Oktave (Begriffsklärung)

Abkürzung